Zaljev Gonâve, Haiti
 Gonâve (otok), otok u zaljevu
 Mikroploča Gonâve